Occidentale – riferito al punto cardinale Ovest
 Occidentale – riferito alla civiltà occidentale in senso lato

Geografia 
 Occidentale – distretto di Mosca in Russia

Pagine correlate 
Occidente